Clem Tisdell – economista australiano
 Terrence Tisdell – calciatore liberiano, attaccante
 Tonia Tisdell –  calciatore liberiano, centrocampista